

Persone 
 John Watson – pilota automobilistico britannico
 John Watson –  psicologo statunitense, padre del comportamentismo
 John Watson – autore di fumetti britannico, specializzato in copertine
 John Watson – produttore e sceneggiatore britannico
 John Watson – scacchista statunitense
 John Watson – golfista statunitense
 John Watson – cavaliere irlandese

Personaggi 
 Dottor John H. Watson – personaggio letterario, aiutante di Sherlock Holmes